Eicheneck ist der Name folgender Orte:

 Eicheneck (Horneburg), Wohnplatz bei Horneburg im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Eicheneck (Menslage), Wohnplatz bei Menslage im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen